Yorke peut désigner :

Lieux
Péninsule de Yorke en Australie.

Personnes

Charles Philip Yorke, un homme politique anglais du 
Charles Yorke, un historien et homme politique anglais du 
Dwight Yorke, un footballeur trinidadien
Edith Yorke (1867-1934), actrice anglaise
Henry Yorke (1802-1848), métis antillais devenu homme politique britannique
, un mathématicien et physicien américain
Margaret Yorke (1924-2012), écrivaine britannique de roman policier
Peter Yorke Millns (1933-1955), astronome anglais
Philip Yorke, 1st Earl of Hardwicke, un juriste et homme politique anglais du 
Philip Yorke, 2nd Earl of Hardwicke, un historien et homme politique anglais du 
Philip Yorke, 3rd Earl of Hardwicke, un homme politique anglais de la fin du .
Thom Yorke, un musicien anglais.

Voir aussi